Le elezioni regionali in Spagna del 2005 si tennero nelle due comunità autonome dei Paesi Baschi (il 17 aprile) e della Galizia (il 19 giugno).

Risultati

Paesi Baschi

Galizia

Collegamenti esterni

2005
Spagna